Közös tudás, ismeretelméleti fogalom
 Közös tudás, játékelméleti fogalom